Мистер Олимпия 1977 — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (). Соревнования проходили в Коламбусе, США. Это был 13-й по счету турнир «Мистер Олимпия». Из-за серьёзной травмы колена, прошлогодний чемпион Мистер Олимпия, Франко Коломбо, не смог принять участие в турнире. Победу в абсолютной категории одержал Френк Зейн.

Результаты 

Абсолютная категория:

Категория -200 lb (до 90,7 кг):

Категория +200 lb (свыше 90,7 кг)":

Ссылки 
 Мистер Олимпия 1977 года

Турниры Мистер Олимпия